Einmal Hölle und zurück steht für:

 Einmal Hölle und zurück (1984) (Originaltitel: Purple Hearts), ein Kriegsdrama des Regisseurs Sidney J. Furie aus dem Jahr 1984
 Einmal Hölle und zurück (1996), ein deutscher Fernsehfilm des Regisseurs Markus Fischötter aus dem Jahr 1996